Résultats détaillés de l'édition 2004 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 21 juin au .

Faits marquants 
Le Suisse Roger Federer, leader au classement ATP, parvient à conserver son titre conquis l'année précédente, battant en finale l'Américain Andy Roddick.

Dans le tableau féminin, à la surprise générale, à seulement 17 ans, Maria Sharapova domine la double tenante du titre, l'Américaine Serena Williams. Maria Sharapova devient la première Russe à gagner le tournoi londonien en simple.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2004
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2004
Tennis en juin 2004
Tennis en juillet 2004